Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Morrow (Morrow County) :
Comté de Morrow, situé dans l'État de l'Ohio ;
Comté de Morrow, situé dans l'État de l'Oregon.